Die Abkürzungen M34, M 34 oder M-34 bezeichnen:

 Messier 34, einen offenen Sternhaufen im Sternbild Perseus
 Autópálya M34, eine Autobahn in Ungarn
 M34 (Tadschikistan), eine Fernstraße in Tadschikistan (Teil der Europastraße 123)
 M-34, der sowjetische Flugmotor Mikulin AM-34

M34